Il singolare degli Internazionali BNL d'Italia 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Potito Starace.

Rafael Nadal ha vinto in finale 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6(6) contro Guillermo Coria.

Teste di serie

 Andy Roddick (terzo turno)
 Marat Safin (secondo turno)
 Gastón Gaudio (terzo turno)
 Tim Henman (terzo turno)
 Rafael Nadal (campione)
 Andre Agassi (semifinale)
 Carlos Moyá (primo turno)
 David Nalbandian (primo turno)

  Guillermo Coria (finale) 
  Joachim Johansson (primo turno) 
  Guillermo Cañas (terzo turno) 
  Ivan Ljubičić (terzo turno) 
  Tommy Robredo (primo turno) 
  Nikolaj Davydenko (primo turno) 
  Radek Štěpánek (quarti di finale) 
  Thomas Johansson (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Curiosità
Nel terzo turno giocato tra Andy Roddick e Fernando Verdasco, Roddick era in vantaggio 7-6 5-3; al servizio Verdasco era sotto 0-40 e doveva quindi fronteggiare 3 match point consecutivi.
La seconda palla di servizio di Verdasco viene chiamata fuori e la partita sembra conclusa. Mentre Roddick si avvicina alla rete per stringere la mano all'avversario, nota il segno della pallina della seconda di servizio di Verdasco e vede che tocca la linea. Quindi si ferma, cancella il segno ed in un gesto di estrema lealtà concede il punto all'avversario. La partita riprende e Verdasco riesce ad annullare gli altri 2 match point consecutivi tenendo il servizio. Il game successivo Roddick serve per il match ma Verdasco riesce a strappargli il servizio salendo 5-5. Il secondo set si protrae quindi al tie-break che Verdasco si aggiudica per 7-3. Il terzo e decisivo set se lo aggiudica infine Verdasco per 6-4 uscendo quindi vincitore dalla partita.

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2005
ATP Tour 2005